Innergrub ist der Name folgender Orte:

 Innergrub (Gemeinde Biberbach), Ortschaft von Biberbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Innergrub (Gemeinde Pinsdorf), Ortschaft von Pinsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Grub